Höfel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Höfel (1862–1943), österreichischer Juwelier und Mäzen
 Blasius Höfel (1792–1863), österreichischer Kupferstecher
 Conrad von Höveln (1630–1689), deutscher Barockdichter und Schriftsteller
 Dominik Höfel (* 1987), österreichischer Fußballspieler
 Johann Nepomuk Höfel (1788–1864), österreichischer Maler
 Stefan Höfel (* 1983), österreichischer Musikwissenschaftler, Produzent und Moderator

Höfel bezeichnet außerdem:
 Höfel (Marienheide), Ortsteil der Gemeinde Marienheide, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höfel (Rohr in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Höfel, historische Schreibweise des Ortsteils Hövel im Stadtbezirk Aegidienberg der Stadt Bad Honnef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Höfel (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark

Siehe auch:
 Höfle
 Hövel
 Höveln